Nowa Wieś Królewska (Opole) - stadsdeel van Opole, Polen
 Nowa Wieś Królewska (Groot-Polen) - dorp in Groot-Polen, Polen
 Nowa Wieś Królewska (Koejavië-Pommeren) - dorp in Koejavië-Pommeren, Polen